Alan Jackson (zanger), een Amerikaans countryzanger
 Al Jackson Jr., een Amerikaans drummer
 Alan Jackson (omroeper), een Amerikaans radio-omroeper
 Alan Jackson (dichter), een Schots dichter
 Alan Jackson (wielrenner), een Brits wielrenner